Schloss Johnsdorf steht für:
 Schloss Johnsdorf (Schlesien)
 Schloss Girbigsdorf in Johnsdorf (Janowiec (Małomice)), Woiwodschaft Lebus, Polen 
 Schloss Johnsdorf (Steiermark)
 Schloss Janov, Tschechien
Siehe auch:
 Schloss Johannstorf
 Schloss Johrnsdorf